Presulillo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Coronilla scorpioides; o
 el nombre común de la planta Lathyrus clymenum.